Рэ — французская фамилия (Rey, Ray, Rais или Rée). Иногда передаётся как «Ре» или (ошибочно) как «Рей».

Персоны 
 Рэ, Жан (около 1583—1645) — французский химик и врач.
 Рэ, Пауль (1849—1901) — немецкий писатель и философ-позитивист.

Аббревиатуры 
 рэ — разведывательный эскадрон.
 РЭ — руководство по эксплуатации.
 РЭ — экспериментальная серия из шести моделей учебных планёров.

Другое 
 «Стад дю Рэ» () — футбольный стадион, расположенный в Ницце, Франция.

См. также 
 Ре